Ро́берт Э́ндрюс Ми́лликен (; , Моррисон, Иллинойс, США — , Сан-Марино, Калифорния, США) — американский .

В 1923 году получил Нобелевскую премию по физике за работы в области фотоэлектрического эффекта и за измерения заряда электрона. Впоследствии он занимался изучением космических лучей.

Член Национальной академии наук США (1915).

Биография 
Роберт Милликен родился в семье священника. Перед поступлением в колледж Оберлин в Огайо работал некоторое время репортёром. Со второго курса колледжа начал преподавать математику и физику в местной школе. В 1891 году получил степень бакалавра по классике — языку, философии, истории и искусству Древнего Средиземноморья. В 1896 году получил степень доктора по физике в Колумбийском университете. В автобиографии он так объяснил столь разительную смену темы изучения:

В последний год обучения … мой профессор по греческому … попросил меня прочесть курс по элементарной физике в подготовительном отделении в следующем году. На мой ответ, что я ничего не знаю из физики, он ответил — «любой, кто смог получить у меня хорошую отметку по греческому, может преподавать физику». «Хорошо» — ответил я — «под вашу ответственность я попробую и посмотрю, что из этого получится». Сразу после этого я купил книгу Эвери «Начала физики» и провёл большую часть летних каникул 1889 года дома … пытаясь вникнуть в предмет. … сомневаюсь, преподавал ли я лучше когда-либо в моей жизни, чем во время того моего первого курса по физике в 1889 году. Я был настолько заинтересован в том, чтобы знать больше, чем мои ученики, что они, наверно, подхватили часть моего интереса и энтузиазма.

После завершения обучения Милликен преподавал в различных местах, в том числе один год проработал в университетах Берлина и Гёттингена. В 1896 году он возвращается в США, где становится ассистентом профессора физики, а затем и профессором физики в Чикагском университете.

В 1904 году он женился на Грете Бланшар. У них было три сына — Кларк, Гленн и Макс, которые впоследствии также стали учёными. С 1907 по 1921 год он проживал в доме в городе Чикаго (штат Иллинойс), расположенный по адресу Саут-Вудлон-авеню, 5605, в районе .

Научные достижения

Измерение заряда электрона 

В 1910 году, будучи профессором в Чикагском университете, Милликен опубликовал первые результаты своих экспериментов с заряженными капельками масла, в которых он измерил заряд электрона. Элементарный электрический заряд является одной из фундаментальных физических констант, и знание его точного значения очень важно. В своих экспериментах Милликен измерял время движения мельчайших заряженных капель масла, подвешенных между электродами в сильном электрическом поле, которое зависит от заряда на каплях. При известном значении сил действующих на каплю можно определить заряд капли. Проведя повторные эксперименты с большим количеством капелек, Милликен показал, что результаты могут быть объяснены, если предположить, что заряд капли пропорционален целому числу элементарных зарядов, величиной −1,592 Кулон. Несколько меньшее значение, чем принятое на сегодняшний день −1,60217653 Кулон, можно объяснить тем, что Милликен использовал неточные значения динамического коэффициента вязкости воздуха.

Фотоэффект 
Когда Альберт Эйнштейн в 1905 году опубликовал свою плодотворную статью по корпускулярной теории света, Милликен был убеждён, что эта теория неверна, так как к этому времени существовало большое количество доказательств в пользу волновой природы света. Для проверки эйнштейновской теории он предпринял серию экспериментов, продолжавшихся десять лет, которая потребовала того, что он назвал «a machine shop in vacuo» («механическая мастерская в вакууме») для приготовления очень чистой поверхности фотоэлектрода. Его результаты в точности подтвердили предсказания Эйнштейна, но это не убедило Милликена в эйнштейновской радикальной интерпретации, и в 1916 году он написал: «Уравнение фотоэффекта Эйнштейна… по моему мнению, не может рассматриваться как имеющее хоть какое-то удовлетворительное теоретическое обоснование», — даже если «оно действительно очень точно описывает процесс» фотоэффекта. Тем не менее, в автобиографии 1950 года он высказался, что он «едва ли допускает какие-либо интерпретации, кроме первоначально предложенной Эйнштейном, а именно саму полукорпускулярную, или фотонную, теорию».

Так как работы Милликена отчасти лежат в основе современной физики частиц, ироничным кажется то, что он был весьма консервативен в своих убеждениях по поводу открытий в физике в XX веке, как в случае с фотонной теорией. В качестве ещё одного примера можно привести его учебник 1927 года издания, где недвусмысленно утверждалось существование эфира, а эйнштейновская теория относительности в уклончивой форме упоминалась лишь в примечании в конце главы под портретом Эйнштейна, которое завершало список достижений и гласило, что он стал «автором специальной теории относительности в 1905 году и общей теории относительности в 1914 году; обе теории явились большим достижением в объяснении явлений, не объяснимых никак иначе, и в предсказании новых явлений». Также признавалась заслуга Эйнштейна в измерении значения постоянной Планка из графиков фотоэлектронной эмиссии для различных металлов.

Память 
В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Роберта Милликена кратеру на обратной стороне Луны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 
 M. Schirber. Landmarks — Millikan Measures the Electron’s Charge // Physics. — 2012. — Vol. 5. — P. 9.
 Эксперимент Милликена и Иоффе

Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Награждённые медалью Маттеуччи
Награждённые медалью ASME
Награждённые медалью Эдисона
Награждённые медалью Хьюза
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Награждённые медалью Эрстеда
Президенты Калтеха
Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Чикагского университета
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Президенты Международного союза теоретической и прикладной физики
 
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Главные редакторы Proceedings of the National Academy of Sciences